La palabra puerto puede tener varias acepciones:

Implicadas en la comunicación 
 Puerto marítimo o de navegación: aquel conjunto de obras, instalaciones y servicios que se encuentran al borde de un cuerpo de agua, con el objetivo de recibir, estacionar o proteger barcos.
 Puerto deportivo: el encargado especialmente al depósito o abrigo de embarcaciones de recreo.
 Puerto de matrícula: lugar donde se halla registrada (matriculada) una embarcación.
 Puerto de montaña: el lugar por donde resulta más fácil o se encuentra practicado un paso para atravesar una zona montañosa.
 Puerto de datos: a la interfaz, bien sea física o lógica, orientada para el envío y recepción de datos informáticos.
 Puerto de red: una conexión de datos virtual entre máquinas en red, principalmente mediante protocolos TCP y UDP.
 Puerto de software: una adaptación de un programa para ejecutarlo en otra plataforma

Poblaciones 
 Puerto: parroquia del municipio asturiano de Oviedo.
 Puerto Pailas: localidad del municipio boliviano de Cotoca.

Otros 
 El Puerto